Мелибея — героиня древнегреческой легенды, рассказанной Сервием как комментарий к строкам Вергилия.
 (137) Мелибея — довольно большой астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.